Hoje em Dia, programa de televisão brasileiro da Rede Record;
 Hoje em Dia (jornal), jornal impresso do Grupo Bel.

Desambiguação